Herrernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2016 blev afholdt den 16. oktober i Doha i Qatar. Linjeløbet foregik over 257,5 km og blev vundet af Peter Sagan fra Slovakiet for andet år i træk, efterfulgt af Mark Cavendish og Tom Boonen.

Deltagere

Danske ryttere 
 Magnus Cort
 Søren Kragh Andersen
 Lars Bak
 Matti Breschel
 Christopher Juul-Jensen
 Michael Mørkøv

Resultater

Endelige resultat

Gennemførte ikke 
144 ryttere gennemførte ikke løbet, mens Colombias Rigoberto Urán og Norges Vegard Breen ikke stillede til start.

Referencer

Eksterne henvisninger 

VM i landevejscykling 2016